Сте́лла Маи́в Джо́нстон (, род. 14 ноября 1989) — американская актриса.

Биография и карьера 
Стелла родилась и выросла в Нью-Йорке и дебютировала на экране в кинофильме 2005 года «Трансамерика».

Маив получила известность благодаря роли Сэнди Уэст в фильме 2010 года «Ранэвэйс», которую она получила обойдя около пяти сотен конкуренток на кастинге. Более часто она работала на телевидении, где появлялась в «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Закон и порядок: Преступное намерение», а также «Сплетница», «C.S.I.: Место преступления», «Доктор Хаус» и «Анатомия страсти». На регулярной основе Маив снялась в недолго просуществовавшем сериале CBS «Везунчик» в 2013 году. После его закрытия она взяла на себя второстепенную роль в сериале NBC «Полиция Чикаго».

Личная жизнь 
Маив познакомилась с актёром Бенджамином Уодсуортом в июле 2018 года на San Diego Comic-Con International. Вскоре они начали встречаться и объявили о своей помолвке 31 мая 2019 года. У пары есть дочь — Джо Джезебель Уодсуорт (род. 29 января 2020).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США